Nm, znak za njutnmetar - mjernu jedinicu momenta
 nm, znak za nanometar - decimalnu jedinicu duljine